Fredriksson är ett vanligt svenskt efternamn som kan stavas på olika sätt. Den 31 december 2012 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna
 Fredriksson 18 040
 Fredrikson 200
 Fredricson 137
 Fredricsson 74
 Fredrixon 44
 Fredrickson 23
 Fredrikzon 13
 Fredriczon 2
 Fredricksson 2
Tillsammans blir detta 18 535 personer, vilket ger namnet plats nummer 33 på listan över Sveriges vanligaste efternamn. Namnet var ursprungligen ett patronymikon med betydelsen Fredriks son.

Personer med efternamnet Fredriksson eller varianter av detta namn
 Anders Fredricsson (född 1965), tävlingsbilförare
 Anna Fredriksson (född 1966), författare och manusförfattare
 Arvid Rutger Fredriksson Posse (1820–1901), greve, godsägare och politiker
 Axel Fredriksson, pseudonym för Örnulf Tigerstedt (1900–1962), författare och översättare

 Bengt Fredriksson (född 1932), bildkonstnär
 Benny Fredriksson (1959–2018), skådespelare, regissör och teaterchef
 Börje Fredriksson (1937–1968), tenorsaxofonist

 Carl Fredriksson (1843–1910), entreprenör
 Carl Henrik Fredriksson (född 1965), litteraturkritiker, krönikör, essäist och översättare
 Carolina Fredriksson (född 1985), författare
 Christian Fredrikson (född 1964). finländsk företagsledare
 Christian Fredriksson (född 1970), fotbollsspelare och tränare
 Christina Hamrin-Fredriksson (född 1937), företagsledare

 Daniel Fredriksson (född 1976), jazzmusiker
 David Fredriksson (född 1985), ishockeyspelare

 Edwin Fredriksson (1894–1965), regissör, fotograf och filmteknikerränare
 Eine Fredriksson (född 1950), fotbollsspelare
 Erik Fredriksson (född 1943), fotbollsdomare
 Erik Algot Fredriksson (1885–1930), tävlade i dragkamp

 Figge Fredriksson (1897–1951), konstnär
 Frank Fredrickson (1895–1979), kanadensisk ishockeyspelare och tränare
 Frank Fredriksson (född 1949), officer i flygvapnet
 Frans Fredriksson (1868–1931), arkitekt

 Gert Fredriksson (1919–2006), kanotist
 Gunnar Fredriksson (född 1930), författare och tidningsman
 Gustaf Fredrikson (1832–1921), skådespelare och teaterchef
 Göran Fredriksson (1946–2022), friidrottare
 Göran "Freddy" Fredriksson (född 1956), folkmusiker

 Harald Fredrikson (1902–1973), konstnär
 Henry Fredriksson (född 1936), tecknare  och konstnär
 Herbert Fredrikson (1902–1958), läkare
 Hjalmar Fredriksson (1899–1956), skulptör och konsthantverkare

 Jan Fredrik Fredricson (1816–1882), lantbrukare och politiker
 Jens Fredricson (född 1967), ryttare
 Jimmy Fredriksson (född 1951), journalist
 Johan Gabriel Fredriksson Stenbock (1640–1705), riksmarskalk, riksråd, greve

 Karl Fredriksson (1895–1963), tidningsman
 Karl G. Fredriksson (1941–2015). författare, översättare, förlagskonsult, kritiker
 Karl-Magnus Fredriksson (född 1968), operasångare
 Kenneth Fredriksson (född 1973), fotbollsspelare
 Knut Fredriksson (1930–2019), friidrottare

 Lars Emanuel Fredriksson (1877–1941), konstnär
 Lilian Fredriksson (1942–2019), översättare
 Lisen Bratt Fredricson (född 1976), ryttare
 Louise Fredriksson, friidrottare

 Magnus Fredriksson (född 1972), innebandyspelare
 Malte Fredriksson (1910–1982), konstnär
 Margit Fredrikson (1933–2011), sångerska, artistnamn Pia Lang
 Marianne Fredriksson (1927–2007), författare och journalist
 Marie Fredriksson (1958–2019), sångerska och låtskrivare
 Martin Fredriksson (född 1980), journalist och aktivist
 Mathias Fredriksson (född 1973), längdåkare
 Max Fredrikson (född 1968), konstnär, fotograf, skribent
 Michael Fredriksson (född 1949), friidrottare
 Mikael Fredriksson (född 1990), handikappidrottare (simmare)

 Nils Fredricson (1909–1978), författare
 Nils Fredricsson (1903–1987), konstnär
 Nils Fredriksson (1870–1959), industriman och undervisningsråd

 Ola Fredricson (född 1968), bandyspelare
 Oskar Fredriksson (född 1993), ishockeyspelare

 Peder Fredricson (född 1972), ryttare
 Peter Fredriksson, flera personer
 Peter Fredriksson (idrottare) (född 1946), långdistanslöpare
 Peter Fredriksson (ämbetsman) (född 1962), generaldirektör för Skolverket 
 Pierre Fredriksson (1886–1928), skådespelare

 Ragnar Fredrikson (1904–1995), tecknare, litograf och typograf
 Roger Fredriksson (född 1972), politiker
 Rolf Fredriksson (född 1953), journalist och utrikeskorrespondent

 Saga Fredriksson (född 1994), fotbollsspelare
 Sigfrid Fredricson (1878–1934), agronom
 Sigurd Fredriksson (1916–1975), arkitekt
 Sten Fredriksson (född 1927), arkitekt
 Stig Fredriksson, flera personer
 Stig Fredrikson (född 1945), journalist och utrikeskorrespondent
 Stig Fredriksson (fotbollsspelare) (född 1956), också tränare
 Stig Fredriksson (företagsledare), (1939–2008)
 Stig Fredriksson (målare)(1929–2008), finländsk målare

 Thobias Fredriksson (född 1975), längdåkare
 Torsten Fredriksson (1910–1994), ombudsman och politiker

 Verner Fredrikson (1881–1954), försäkringsman
 Viktor Fredriksson (1892–1983), skolman

Källor 

Svenska efternamn
Sonnamn